Locarno (njemački Luggarus) je grad talijanskog kantona Ticino, na jugu Švicarske, koji graniči s Italijom.

Zemljopis
Locarno se nalazi sjevernoj obali jezera Lago Maggiore

Gradske četvrti 

 Brè
 Cardada-Colmanicchio 
 Gerre di Sotto 
 Isola Martella 
 Monda di Contone 
 Ponte Brolla-Vattagne 
 Solduno

Povijest 
807. godine Locarno se prvi put spominje pod imenom Leocarni (od latinske riječi Leocarnum = lavovsko meso).
1928. se općina Solduno spojila s gradom Locarnom.

Grb
U azurnom polju je srebreni lav. Povijesno je poznata da je još 1524. godine pisalo ispod CO(MUN) ITAS LOC(ARNI).

Stanovništvo
Stanovnici govore talijanski i većinom su rimokatolici.
Prema podacima iz 2000. godine 76,6% stanovništva govori talijanskim jezikom, 10,5% njemački i na trećem mjestu je hrvatski s 3,1%.

Gospodarstvo 
Veće tvrtke u gradu Locarnu su:
 Novartis farmaceutska industrija

Šport 
FC Locarno, nogometni klub http://www.fclocarno.ch

Događanja
Festival del film Locarno, međunarodni filmski festival Službena stranica (engliski i talijanski)

Znamenitosti
 Piazza Grande, trg na koje se održava popularni filmski festival
 Castello Visconteo, dvorac
 Sanktuarium Madonna del Sasso
 Lago Maggiore, jezero

Galerija

Poznate osobe 
 Franz Anton Bustelli (1723. – 1763.), klesar
 Remo Rossi (1909. – 1982.), klesar
 Hannes Schmidhauser (1926. – 2000.), švicarski glumac
 Livio Vacchini (1933. – 2007.), arhitekt
 Oliver Neuville (* 1973.), njemački nogometaš
 Carla Juri (* 1985.), glumica

Vanjske poveznice
Grad Locarno, službena stranica 

 Gradovi u Švicarskoj